Nakkurin – monte dell'isola di Viðoy, nell'arcipelago delle Fær Øer, alto 754 metri.
 Nakkurin – rilievo dell'isola di Viðoy, nell'arcipelago delle Faer Oer, alto 481 metri.
 Nakkurin – rilievo dell'isola di Sandoy, nell'arcipelago delle Faer Oer, alto 251 metri.